Chih Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zi Qu (vattendrag i Kina, lat 32,18, long 96,95), Tibet, 
 Ye He, vattendrag, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar